

Patronyme 

 Roland Le Vayer de Boutigny (1627-1685) maître écrivain et expert en écritures français ;
 Marc de Ferrière le Vayer (1957-), historien français ;
 Antoine Vayer (1963-) coureur  et entraîneur cycliste.

Voir aussi